Central Intelligence Agency – Centralna Agencja Wywiadowcza, agenda rządowa w Stanach Zjednoczonych
 CIA – IATA kod portu lotniczego Rzym-Ciampino
 Centrum Informacji Anarchistycznej – serwis informacyjny o profilu społeczno-ekonomicznym z akcentem na informacje dotyczące polskiego i międzynarodowego ruchu anarchistycznego oraz tematy znajdujące się w zakresie zainteresowań anarchistów
 CIA (ang. Certified Internal Auditor) – certyfikat wydawany przez IIA potwierdzający kwalifikacje audytorów wewnętrznych.
 CIA – skrót od Campionato Italiano Assoluto di scacchi, oficjalnej nazwy mistrzostw włoch w szachach
 .cia - format plików.